Аге́нт

 Представник, довірена особа, що діє за дорученням когось, служить чиїмсь інтересам;
 Агент (торгівля) — оптовик, який репрезентує покупців чи продавців на довготривалій основі; Агент виконує обмежену кількість функцій і не має права власності на товар.
Агент виготовлювача — заміняє собою, як звичайно, власний збутовий апарат підприємства, але, на відміну від працівників служби збуту, одержує не заробітну плату, а комісійну винагороду. Агент виготовлювача зберігає за собою формальну самостійність, однак, більшою мірою, ніж інші агенти, залежить від вказівок виготовлювача. У надзвичайних випадках може зберігати і матеріально доробляти товари виготовлювача на підставі консигнаційного договору, не стаючи їхнім власником. Агент виготовлювача зазвичай працює на кількох виготовлювачів, прагне мати виняткове право збуту на певній території.
Агент збутовий — має справу з невеликою промисловою фірмою протягом тривалого періоду; він збуває всю її продукцію, заміняючи собою торговий апарат цієї фірми. Агент збутовий має більші права щодо визначення умов купівлі-продажу, ніж промисловий агент.
Агент промисловий — заміняє собою власний збутовий апарат промислової компанії, але при цьому одержує не зарплату, а комісійну винагороду. Агент промисловий бере участь у реалізації тільки частини продукції постачальника; його діяльність обмежена певним районом.
 Секретний, як правило некадровий, співробітник органів розвідки або служби безпеки якої-небудь держави, організації; див. також: Сексот
 Агент (спецслужби)

 Дійсна причина, що викликає ті чи інші явища (в природі, організмі тощо)
 Агент (гірнича справа)
 патологічні біологічні агенти — мікроорганізми, віруси чи токсини що викликають захворювання;
 хімічні агенти — діючі речовини в хімічній реакції; Сполука чи реактивна індивідуальна частинка, введення
якої в систему викликає певну дію.
 у екологічній хімії — фізичний, хімічний чи біологічний чинник, що може бути шкідливим зокрема для організму.
 фармакологічні агенти — хімічні речовини, які мають фармакологічну активність.
 агент зародження — матеріал, доданий в систему чи присутній в ній, який індукує гомогенний чи гетерогенний процес появи зародків.
 Комплексуючий агент () — ліганд, що зв'язується з йоном металу, утворюючи комплекс. Синонім — комплексант.
 Маскувальний агент () - у аналізі — речовина, яка запобігає реагуванню сторонніх хімічних сполук завдяки перетворенню їх в пасивні комплекси, інші ступені окиснення чи будь які нереактивні форми.
 Оксидуючий агент () - речовина, що оксидує іншу, з утворенням продуктів, що знаходяться у вищих ступенях окиснення. Термін використовується лише стосовно речовин. В цьому ж значенні використовуються також терміни оксидант, окисник.

Посилання 
 Агент  // ВУЕ
 Агент (посередник) //